Baureihe S steht für folgende Fahrzeugbaureihen:

 Straßenbahn München Baureihe S
 S-Triebwagen der Straßenbahn Frankfurt am Main, siehe Fahrzeuge der Straßenbahn Frankfurt am Main #S
 London Underground S Stock, Baureihe von elektrischen Triebzügen

Siehe auch:
 SŽD-Baureihe S
 S-Reihe